Михаил Григоров:
 Григоров, Михаил Михайлович — русский военный деятель
 Григоров, Михаил Стефанович (1934—2017) — советский и российский учёный в области гидромелиорации, академик РАН (2013), заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1994).
 Григоров, Михаил Яковлевич (1912—1945) — Герой Советского Союза.